Таги́льский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах России и Белоруссии, производное от наименования города Нижнего Тагила или реки Тагил.

 Тагильский переулок — переулок в посёлке Махнёво Свердловской области.
 Тагильский переулок — переулок в Могилёве.
 Тагильский переулок — переулок в Невьянске.
 Тагильский переулок — переулок в Хабаровске.

См. также 
 Нижнетагильская улица
 Нижнетагильский переулок
 Тагильская улица

Примечания